Cheseaux kan syfta på:

 Cheseaux-Noréaz – kommun i kantonen Vaud, Schweiz
 Cheseaux-sur-Lausanne – kommun i kantonen Vaud, Schweiz
 Jean-Philippe de Cheséaux – schweizisk astronom (1718–1751)